Pembroke désigne

Toponymes

Au  
Pembroke (pays de Galles), ville qui a donné son nom au Pembrokeshire, et aux comtes de Pembroke,
Pembroke College (Cambridge),
Pembroke College (Oxford),

Aux  
Pembroke (Bermudes),

Au  
Pembroke (Île-du-Prince-Édouard),
Pembroke (Ontario),

Aux  
Pembroke (Caroline du Nord),
Pembroke Park,
Pembroke Pines,
Pembroke (Géorgie),
Pembroke (Kentucky),
Pembroke (Maine),
Pembroke, une localité du comté de Plymouth dans le Massachusetts,
  North Pembroke (Massachusetts),
Pembroke (New Hampshire),
Pembroke (New York),
Pembroke (Virginie),

À  
Pembroke (Malte).

En  
Le mont Pembroke.
 Pembroke ville de la région de Tanaraki dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Autres
En aviation le Hunting Percival Pembroke C-51 : Avion militaire bimoteur de transport

Le Pembroke était un senau britannique ayant servi à la Déportation des Acadiens.

Homonymie de toponyme